Fejér, un département du centre de la Hongrie.
 Fejér, un ancien département de la Hongrie.

 Lipót Fejér, un mathématicien hongrois (1880 - 1959).

Homonymie de patronyme hongrois